Ел Чанал има више значења:

 Ел Чанал (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чанал (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику